Кирби — фамилия и топоним:

Популярная транслитерация англоязычной фамилии Кёрби.

Топоним 
 Кирби — село в Лаишевском районе Татарстана.
 Кирби — одно из наименований озера Столбище, расположенного в Столбищенском сельском поселении Лаишевского района Республики Татарстан.

Фамилия 
 Кирби, Брюс (1925—2021) — американский актёр.
 Кирби, Ванесса (род. 1989) — английская актриса.
 Кирби, Дженнифер (род. 1990) — английская актриса.
 Кирби, Роллин (1875—1952) — американский карикатурист, трижды лауреат Пулитцеровской премии.
 Кирби, Томас (1846—1924) — американский художественный аукционер.

Другое 
 Кирби — главный герой одноимённой серии игр Nintendo.

См. также 
 Kirby
 Кёрби
 Керби